Калибан. Имя носит персонаж пьесы У. Шекспира «Буря» и ряд схожих персонажей в произведениях поздних писателей. Его именем также названы:

Наука 
 Калибан (спутник) — спутник Урана.

Литература и сеттинги 
 Калибан — научно-фантастический роман Айзека Азимова и Роджера Макбрайда Аллена.
 Книга теоретика марксистского феминизма Сильвии Федеричи называется «Калибан и ведьма: Женщины, тело и первоначальное накопление».
 «Калибаном» называется родной мир легиона, а впоследствии и ордена, Тёмных Ангелов во вселенной Warhammer 40000.

Музыка 
 Caliban — немецкая металкор-группа.
 Caliban’s Dream — композиция, под которую на Церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 был зажжён Олимпийский огонь.
 «Калибан» — песня группы «Ундервуд».

Примечания